

Geografia 
 Antartide
 Patterson – scoglio delle isole Windmill

 Stati Uniti d'America
 Patterson – città della Contea di Woodruff, Arkansas
 Patterson – città della Contea di Stanislaus, California
 Patterson – città della Contea di Pierce, Georgia
 Patterson – città della Contea di Madison, Iowa
 Patterson – città della Parrocchia di St. Mary, Louisiana
 Patterson – città della Contea di Putnam, New York
 Patterson – villaggio della Contea di Hardin, Ohio
 Patterson – contea di Beaver, Pennsylvania
 Sudafrica
 Patterson – città della Municipalità locale di Sundays River Valley

Persone

 Andre Patterson (1983) – ex cestista statunitense
 Eddy Patterson (...) – schermidore cubano
 Elizabeth Patterson Bonaparte (1785-1879) – donna statunitense, prima moglie di Girolamo Bonaparte
 Liz J. Patterson (1939) – politica statunitense

Altro 
 2511 Patterson – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Don Patterson
 James Patterson (disambigua)
 Ray Patterson
 Richard Patterson
 Paterson